Bredgrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bredgrund, Korsholm, Österbotten, 
 Bredgrund, Vörå, Österbotten, 
 Bredgrund, del av Synnerskäret, Malax, Österbotten,

Se även
Bredgrundet
Bredgrunden
Landsorts Bredgrund
Bredgrynnan